Поддыбье — название нескольких населённых пунктов:
 Поддыбье — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Поддыбье — деревня в Ростовском районе Ярославской области.